Mangle rojo puede referirse al nombre común de los siguientes árboles de la familia Rhizophoraceae:

 Rhizophora mangle; o
 Rhizophora racemosa.